Filip Ingebrigtsen – mezzofondista norvegese
 Henrik Ingebrigtsen – mezzofondista norvegese
 Jakob Ingebrigtsen – mezzofondista e siepista norvegese
 Kåre Ingebrigtsen – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Mikael Ingebrigtsen – calciatore norvegese
 Olaf Ingebrigtsen – ginnasta norvegese
 Tommy Ingebrigtsen – ex saltatore con gli sci norvegese